Turbina steht für:
 Turbina (Gattung), eine Gattung der Windengewächse
 Fiat Turbina, Automodell des Herstellers Fiat
 Pico Turbina, Berg in der Sierra de Cuera, Spanien